Noardermar (Noordermeer), een buurtschap in Tietjerksteradeel, Friesland
 Noardermar, een straat bij Molkwerum, Friesland
 Noardermar, een sleepboot uit 1960